(1929-1975), journaliste australien ;
 Richard Scott Perkin (1906-1969), astronome, entrepreneur américain cofondateur de la société PerkinElmer ;
 William Henry Perkin (1868-1907), chimiste découvreur de la mauvéine.

Autre 
 Perkin, cratère météoritique situé sur la face cachée de la Lune

Voir aussi 
 
 PerkinElmer, société de fabrication de matériel d'analyse biologique

Patronyme anglais